Панова Олександра Олександрівна (нар. 1989) — російська тенісистка.
 Панова Олександра Петрівна (1899—1981) — радянська актриса театру та кіно. Заслужена артистка РРФСР (1940).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок